Диалоги:

 «Диалоги» — сборник философских эссе польского писателя Станислава Лема.
 «Диалоги» — сочинение Луиджи Даллапикколы для виолончели с оркестром.

См. также